Attert (plaats), een plaats en gemeente in België
 Attert (rivier), een rivier in België en Luxemburg